Ло́товка () — топоним и название
 Лотовка — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.
 Лотовка — название одного из видов сорта вишни.

См. также 
 Усть-Лотовка — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.